Ел Перу има више значења:

 Ел Перу (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Перу (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Перу (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Перу (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Перу (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Перу (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Перу (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Перу (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Перу (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Перу (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Перу (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Перу (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Перу (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Перу (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Перу (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Перу (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику